Kim Il ist der Name folgender Personen:

 Kim Il (Politiker) (1912 oder 1914–1984), nordkoreanischer Politiker
 Kim Il, Ringname von Kintaro Ohki (1929–2006), südkoreanischer Wrestler 
 Kim Il-ong (* 1971), nordkoreanischer Ringer